est un film britannique réalisé par David Drury, sorti en 1986.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 
Gabriel Byrne : Nicholas 'Nick' Mullen
Greta Scacchi : Nina Beckman
Denholm Elliott : Vernon Bayliss
Ian Bannen : Dennis Markham 
Fulton Mackay : Victor Kingsbrook 
Bill Paterson : Jack Macleod 
David Calder : Harry Champion 
Frederick Treves : Arnold Reece 
Robbie Coltrane : Leo McAskey 
Annabel Leventon : Trudy Markham 
Prentis Hancock : Franck Longman
 Lyndon Brook : Pugh

Liens externes 
 

Film britannique sorti en 1986
Film produit par David Puttnam
Film avec un British Academy Film Award du meilleur acteur dans un second rôle
Film en anglais